Urocerus är ett släkte av steklar som beskrevs av Geoffroy 1762. Urocerus ingår i familjen vedsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vedsteklar
Urocerus